Franciaország
Castillon, település Franciaországban, Calvados megyében
Castillon, település Franciaországban, Hautes-Pyrénées megyében
Castillon, település Franciaországban, Pyrénées-Atlantiques megyében, Arthez-de-Béarn kantonban
Castillon, település Franciaországban, Pyrénées-Atlantiques megyében, Lembeye kantonban
Castillon-de-Larboust, település Franciaországban, Haute-Garonne megyében
Castillon-Massas, település Franciaországban, Gers megyében
Castillon-Savès, település Franciaországban, Gers megyében
Castillon-en-Auge, település Franciaországban, Calvados megyében
Castillon-de-Saint-Martory, település Franciaországban, Haute-Garonne megyében
Castillon-en-Couserans, település Franciaországban, Ariège megyében
Castillon-la-Bataille, település Franciaországban, Gironde megyében